Alonso Martínez de Leyva, een kapitein van de Spaanse Armada
 Villa de Leyva, Colombia